Le Grand Prix mondial de volley-ball 2012 est une compétition de volley-ball féminin comprenant 16 nations organisée du 8 juin au . La phase finale comprenant 6 nations, dont la Chine qualifiée d'office, se déroulera à Ningbo en Chine, du 27 juin au 1er juillet 2012.

Équipes participantes

Tournois préliminaires

Premier week-end

Groupe A 

|}

|}

Groupe B 

|}

|}

Groupe C 

|}

|}

Groupe D 

|}

|}

Second week-end

Groupe E 

|}

|}

Groupe F 

|}

|}

Groupe G 

|}

|}

Groupe H 

|}

|}

Troisième week-end

Groupe I 

|}

|}

Groupe J 

|}

|}

Groupe K 

|}

|}

Groupe L 

|}

|}

Classement tour préliminaire 

 

 
 

|}

Phase Finale 
La phase finale regroupe les 6 équipes qualifiées en une seule poule où chaque équipe va rencontrer les 5 autres. À l'issue de ces rencontres, l'équipe classée première au classement est désignée vainqueur de l'édition 2012 du Grand Prix mondial de volley-ball

|}

|}

Distinctions individuelles

Meilleures statistiques lors du tour préliminaire

Récompenses lors de la phase finale 
 MVP : Megan Hodge 
 Meilleure marqueuse : Megan Hodge 
 Meilleure attaquante : Yoana Palacios Mendoza 
 Meilleure contreuse : Thaisa Menezes 
 Meilleure serveuse : Neslihan Darnel 
 Meilleure réceptionneuse : Gülden Kayalar 
 Meilleure libéro : Xian Zhang 
 Meilleure passeuse : Nootsara Tomkom

Tableau final

Lien externe 
 World Grand Prix sur le site de la FIVB

2012
Volley-ball Grand Prix Mondial 2012
Ningbo
Compétition de volley-ball en Chine
Volley-ball en 2012
Sport en Chine en 2012
Sport en juin 2012
Sport en juillet 2012